Ruta 30 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 30
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 30 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 30 (Uruguay)